Sango steht für:

 Sango, Nationalsprache und Amtssprache der Zentralafrikanischen Republik
 Sango (Simbabwe), Stadt in Simbabwe
 Sango Fighter, ein Videospiel